Langer Grund ist ein geographischer Name:

Orte:
 Langer Grund (Schorfheide), Wohnplatz der Gemeinde Schorfheide, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Langer Grund (Hopfgarten im Brixental), Ort der Marktgemeinde Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Täler:
 Langer Grund, oberes und mittleres Tal des Buchsbachs (zum Kocher) im Harthäuser Wald nahe Lampoldshausen, Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Langer Grund (Hemsbach), linkes Oberlauftal des Hemsbachs (zur Weschnitz) bis Am Mühlweg (Judenfriedhof), Stadt Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Langer Grund-Kohlberg, Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Gemeinde Lindendorf, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Siehe auch:
 Lange-Grund
 Langengrund